Šídlo může znamenat:

 šídlo – pracovní nástroj
 šídla – hmyz, podřád vážek
 šídlo (zbraň) – husitská  zbraň s protáhlou špicí na dřevěné násadě
 Šídlo (příjmení) – příjmení osob

Externí odkazy